Донско́й райо́н
 Донской район — район в Москве.
 Донской район — упразднённый район в Липецкой области.
 Донской район — упразднённый район в Тульской области.

См. также 
 Донской — упразднённый муниципальный округ в Москве, преобразованный в Донской район.
 Донской